«Santa Magdalena» puede referirse a:

 Santa María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús de Nazaret;
 Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón;
 Santa Magdalena, antiguo nombre de Jovita, Argentina;
 Santa Magdalena, barrio de la Seo de Urgel, España;
 Santa Magdalena, localidad de Filipinas;
 Montaña de Santa Magdalena, en Conca de Dalt, España;
 Montaña de Santa Magdalena, en Sant Llorenç de la Muga, España;
 Sierra de Santa Magdalena en Bellver de Cerdanya, España;
 Sierra de Santa Magdalena en Moià, España;